L'expression champ de force est appliquée dans plusieurs domaines. Ainsi :
 en chimie, un champ de force est un ensemble d'équations et de paramètres décrivant l'énergie potentielle d'un système de particules;
 en physique, un champ de force est une zone où se manifeste un système de forces, magnétiques, électriques, gravitationnelles.
 en science-fiction, un champ de force est une technologie de défense passive.